Onze-Lieve-Vrouw-van-Heimwee-en-Verlangenkapel (Geijsteren), een kapel in Geijsteren in de Nederlandse gemeente Venray
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Heimwee-en-Verlangenkapel (Deurne)